

Geografia
Australia
Dingwall – località dello stato di Victoria
Canada
Dingwall – località della Nuova Scozia
Regno Unito
Dingwall – località dell'Highland (Scozia)

Onomastica
Dingwall – cognome scozzese

Persone
John Dingwall – giornalista australiano (1940-2004)

Altro
Dingwall Designer Guitars